Harradence est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1922-2008), avocat criminel controversé canadien
 (1915-2012), biochimiste australienne

Homonymie de patronyme